

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 7 апреля

Международные 
  — Международный день памяти о геноциде в Руанде.
  Всемирный день здоровья.

Национальные 
  — День материнства, красоты и любви
  — День памяти погибших подводников.
  — День рождения Рунета.
  — Женский день.
  — День национального траура в память о геноциде.
 , штат Нью-Йорк — День Вераццано.
  — День в честь апрельской революции.

Религиозные

Католицизм 
 память Ноткера Заики;
 память Жана-Батиста де ла Салля;
 память ;
 память ;
 память отшельника Бринаха;
 память ;
 память блаженных  и ;
 память ;
 память Германа Иосифа.

Православие7 апреля 2015 года // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 

 Благовещение Пресвятой Богородицы;
 преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1925 год);
 память преподобного Саввы Нового, иеромонаха (1948 год);
 празднование икон Божией Матери: «Благовещение» Московская; «Благовещение» Киевская.

Именины 
 Католические: Александр, Брынах, Генрих, Герман, Келлах, Ноткер, Ральф, Целестин, Цельс, Эдвард, Эйберт.
 Православные: Савва, Тихон.

События 
См. также: :Категория:События 7 апреля

До XVIII века 
 1311 — Битва при Воплавках
 1348 — В Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
 1655 — После смерти папы римского Иннокентия X государственный секретарь Ватикана Фабио Киджи стал папой Александром VII.

XVIII век 
 1724 — премьера «Страстей по Иоанну» («Johannes-Passion») И. С. Баха, Лейпциг (Nikolaikirche, в Великую Пятницу)
 1738 — Папа Климент XII особой буллой обвинил вольных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях. В особую вину им была поставлена таинственность и скрытность. Виновным в принадлежности к масонству грозило отлучение.
 1767 — в ходе  бирманскими войсками взята штурмом и полностью разрушена Аюттхая, столица одноимённого царства.
 1789 — Селим III стал султаном Османской империи.
 1793 — город Каменец-Подольский вошёл в состав Российской империи.
 1795 — во Франции принят закон, который ввёл метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.

XIX век 
 1803 — В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в Российской империи употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога».
 1805 — премьера симфонии № 3 Бетховена «Eroica», Вена (Theater an der Wien), дир. автор (в приватных концертах симфония исполнялась в 1804 году).
 1823 — началась вооружённая Французская интервенция в Испанию с целью восстановить абсолютистский режим Фернандо VII.
 1827 — Английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретённые им же ранее серные спички.
 1831 — Педру II стал императором Бразилии после отречения своего отца, Педру I. Опекуном юного императора стал Жозе Бонифасиу де Андрада и Силва.
 1862 — в ходе Гражданской войны в США произошло Сражение при Шайло, закончившееся победой армии Союза.

XX век 
 1917 
Введение Временным правительством государственной хлебной монополии в России.
Панама объявила войну Германии, вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты.
 1926 — Покушение британки Виолетты Гибсон на жизнь итальянского диктатора Бенито Муссолини (пуля лишь задела его нос).
 1927 — Американский учёный Герберт Айвс провёл первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.
 1930 — Принято постановление СНК СССР «Положение об исправительно-трудовых лагерях», переданных в подчинение созданному (25 апреля) Главному управлению лагерей (ГУЛаг) в составе ОГПУ.
 1934 — Приказом Народного комиссариата снабжения СССР был образован Главрыбвод, осуществляющий руководство комплексом рыбоохранных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах России. Этот день считается днём образования органов рыбоохраны.
 1935 — Принятие Постановления ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних». Введение уголовной ответственности с 12 лет «с применением всех мер уголовного наказания», с 20 апреля — вплоть до расстрела.
 1936 — Крушение рейса TWA 1, погибли 12 из 14 человек, находившихся на борту.
 1939 — Нападение фашистской Италии на Албанию.
 1945 — в результате атаки американских бомбардировщиков затонул японский флагман «Ямато», погибло свыше 3 тыс. человек.
 1946
 Образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне — Калининградская область Российской Федерации.
 Ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.
 1948 — Вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
 1956 — Фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин.
 1957 — Совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
 1963 — Югославия провозглашена социалистической республикой.
 1964 — IBM объявляет о рождении легендарной System/360. Мейнфреймы этого типа будут долго лидировать на рынке и составлять основу компьютерного парка большинства стран мира. В СССР известны как системы с маркой ЕС ЭВМ.
 1969 — Символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.
 1975 — В Париже прошёл последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.
 1989 — В Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец».
 1990 — в проливе Скагеррак загорелся паром Scandinavian Star, погибли 158 человек.
 1993 — Выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.
 1994 
 В международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.
 Начало геноцида в Руанде (убийство премьер-министра и бельгийцев из охраны, за 100 дней погибли 937 тысяч человек).
 Уволенный сотрудник компании FedEx Оборн Кэллоуэй попытался захватить грузовой самолёт McDonnell Douglas DC-10-30CF.
 Вышел первый выпуск игры-викторины Своя игра на канале РТР.
 1995 
 После десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.
 В США вышел фильм Плохие парни.

XXI век 
 2003 — американские войска заняли столицу Ирака город Багдад.
 2009 — массовые беспорядки в Кишинёве, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.
 2010 — вторая революция в Кыргызстане.
 2014 — провозглашение Донецкой Народной Республики, самопровозглашённого государственного образования на территориях, международно признанных частью Украины.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 7 апреля

До XVIII века 
 1506 — Франциск Ксаверий (ум. 1552), испанский миссионер в Японии и Индии, католический святой.
 1613 — Герард Доу (ум. 1675), голландский художник-портретист, ученик Рембрандта.
 1652 — Климент XII (в миру Лоренцо Корсини; ум. 1740), 246-й папа римский (1730—1740).

XVIII век 
 1726 — Чарльз Берни (ум. 1814), английский композитор, органист и историк музыки.
 1730 — Губерт Паскаль Амельон (ум. 1811), французский учёный библиотекарь, историк и египтолог.
 1770 — Уильям Вордсворт (ум. 1850), английский поэт-романтик.
 1772 — Франсуа Мари Шарль Фурье (ум. 1837), французский социолог, философ, социалист-утопист.
 1797 — Пьер Леру (ум. 1871), французский философ и политэконом.

XIX век 
 1803 — Флора Тристан (ум. 1844), французская социалистка, феминистка, писательница.
 1809 — Джеймс Глейшер (ум. 1903), английский метеоролог и аэронавт.
 1817 — Франческо Сельми (ум. 1881), итальянский химик, основоположник коллоидной химии.
 1822 — Гершом Мотт (ум. 1884), американский генерал, участник Гражданской войны.
 1872 — Дмитрий Философов (ум. 1940), русский публицист, критик, общественный и политический деятель.
 1879
 Арденго Соффичи (ум. 1964), итальянский художник, художественный критик, один из основоположников футуризма.
 Густав Шпет (расстрелян в 1937), русский философ, психолог, теоретик искусства.
 1880 — Винцас Мицкявичюс-Капсукас (ум. 1935), литовский деятель международного коммунистического движения.
 1882 — Антанас Венуолис (наст. фамилия Жукаускас; ум. 1957), литовский советский писатель.
 1883 — Джино Северини (ум. 1966), итальянский живописец-самоучка, рисовальщик и скульптор, один из основоположников футуризма.
 1889 — Габриела Мистраль (наст. имя Лусила Годой Алькаяга; ум. 1957), чилийская поэтесса, нобелевский лауреат (1945).
 1890 — Виктория Окампо (ум. 1979), аргентинская писательница, общественный деятель, издатель.
 1891 — Оле Кирк Кристиансен (ум. 1958), датский плотник, мастер игрушек, придумавший в 1932 г. игру LEGO.
 1893 — Аллен Даллес (ум. 1969), американский государственный деятель, директор ЦРУ в 1953—1961 гг.
 1900 — Елена Гоголева (ум. 1993), актриса Малого театра и кино, мастер художественного слова, народная артистка СССР.

XX век 
 1908 — Михаил Сомов (ум. 1973), советский океанолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза.
 1914 — Елена Фадеева (ум. 1999), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1915 — Билли Холидэй (наст. имя Элеанора Фейган; ум. 1959), американская джазовая певица.
 1917 — Вера Ершова (ум. 2006), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1919
 Борис Левинсон (ум. 2002), советский и российский актёр, театральный режиссёр, народный артист РФ.
 Эдоардо Манджаротти (ум. 2012), итальянский фехтовальщик, 6-кратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира.
 1920 — Рави Шанкар (ум. 2012), индийский музыкант, исполнитель на ситаре, композитор.
 1931 — Леонид Келдыш (ум. 2016), советский и российский физик-теоретик, академик АН СССР и РАН.
 1932 — Рауно Лехтинен (ум. 2006), финский дирижёр и композитор.
 1934 — Лев Аннинский (ум. 2019), советский и российский литературный критик, литературовед.
 1938 — Анатолий Горохов, советский и российский эстрадный певец, поэт-песенник.

 1939 — Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат 6 премий «Оскар», 4 «Золотых глобусов» и др. наград.
 1944 — Герхард Шрёдер, немецкий политик, федеральный канцлер Германии (1998—2005).
 1946 — Марк Рудинштейн, советский и российский кинопродюсер, актёр, кинокритик, организатор кинофестивалей.
 1949 — Валентина Матвиенко, российский политик, с 2011 г. — председатель Совета Федерации.
 1951 — Анатолий Александров, советский и российский учёный, с 2010 г. ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана.

 1954 — Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан), гонконгский и американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, мастер боевых искусств, каскадёр, постановщик трюков.
 1959 — Чингиз Абдуллаев, азербайджанский писатель, автор остросюжетных произведений.
 1962 — Роман Арбитман (ум. 2020), русский прозаик, писатель-фантаст, литературный критик, педагог.
 1962 — Михаил Круг (наст. фамилия Воробьёв; убит в 2002), советский и российский певец, шансонье, поэт и бард.
 1964 — Рассел Кроу, австралийский киноактёр и режиссёр, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус».
 1967 — Бодо Илльгнер, немецкий футболист, чемпион мира (1990), лучший вратарь Европы (1991).
 1970 — Марианна Максимовская, российская журналистка и телеведущая.
 1972 — Татьяна Колганова, российская актриса театра и кино, режиссёр, теле- и радиоведущая.
 1975 — Джон Купер, вокалист и басист американской рок-группы «Skillet».
 1976 — Михаил Полицеймако, российский актёр театра и кино, телеведущий.
 1983 — Франк Рибери, французский футболист, финалист чемпионата мира 2006 года.
 1989 — Тедди Ринер, французский дзюдоист, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы
 1992 — Алексис Джордан, американская певица.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 7 апреля

До XIX века 
 1498 — Карл VIII Валуа (р. 1470), король Франции (1483—1498).
 1614 — Эль Греко (р. 1541), испанский художник.
 1731 — Михаил Ширяев (р. 1680), русский купец и поэт, пользовавшийся благосклонностью Петра I.
 1761 — Томас Байес (р. 1702), английский математик, священник.
 1762 — Пьетро Гварнери (р. 1695), итальянский скрипичный мастер.
 1789 — Абдул-Гамид I, 27-й султан Османской империи.

XIX век 
 1823 — Жак Александр Сезар Шарль (р. 1746), французский учёный, изобретатель воздушного шара.
 1836 — Уильям Годвин (р. 1756), английский писатель, журналист и философ, один из основателей утилитаризма и анархизма.
 1846 — Питер Вильгельм Генрих Хоссбах (р. 1784), немецкий богослов.
 1874 — Вильгельм фон Каульбах (р. 1805), немецкий художник.
 1875 — Георг Гервег (р. 1817), немецкий революционно-демократический поэт и публицист.
 1876 — Александр Башуцкий (р. 1803), писатель, журналист, издатель.
 1884 — Иван Кульжинский (р. 1803), прозаик, поэт и педагог.
 1891 — Финеас Тейлор Барнум (р. 1810), организатор американского цирка.
 1894 — Иван Шмальгаузен, российский ботаник, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН.
 1900 — Фредерик Эдвин Чёрч (р. 1826), американский художник-пейзажист.

XX век 
 1908 — Алексей Жемчужников, русский поэт, один из авторов «Козьмы Пруткова».
 1925 — Патриарх Тихон, святитель Русской православной церкви.
 1928 — Александр Богданов (р. 1873), русский писатель и политический деятель.
 1934 — Беатриса Эфрусси де Ротшильд, баронесса, коллекционер предметов искусства.
 1935 — Василий Разумовский (р. 1857), русский советский хирург, доктор медицины, Герой Труда.
 1936 — Мэрилин Миллер (р. 1898), американская танцовщица и актриса.
 1939 — Джозеф Лайонс (р. 1879), политик, 10-й премьер-министр Австралии.
 1943 — Александр Мильеран (р. 1859), французский политик и государственный деятель, президент Франции (1920—1924).
 1947 — Генри Форд (р. 1863), американский промышленник.
 1949 — Джон Гурли (р. 1872), канадский футболист, олимпийский чемпион (1904).
 1955 — Теда Бара (р. 1890), американская звезда немого кино, первая женщина-вамп на экране.
 1960 — Дмитрий Гулиа (р. 1874), народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы.
 1968 — погиб Джим Кларк (р. 1936), шотландский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе «Формула-1».
 1977 — Журахон Рахмонов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист Узбекистана (род. в 1917).
 1978 — Иустин (Попович), православный богослов, святой Сербской церкви.
 1984 — Иван Савченко (р. 1919), советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 1986 — Леонид Канторович, русский математик.
 1991 — Наталья Вилькина (р. 1948), актриса.
 1996 — Елена Мазаник (р. 1914), советская разведчица, Герой Советского Союза.
 1997 — Георгий Шонин (р. 1935), советский космонавт.

XXI век 
 2001 — Дэвид Граф, американский актёр.
 2006
 Вера Ершова (р. 1917), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Ядгар Насриддинова (р. 1920), советский партийный и государственный деятель.
 2008 — Андрей Толубеев, актёр театра и кино, народный артист России.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Благовещеньев день
 Если снег лежит на крышах, то в поле ему лежать до Егория (6 мая).
 Если ночь тёплая, то весна будет дружная.
 Мокрое Благовещение — грибное лето.
 На Благовещение гроза — к тёплому лету и урожаю орехов.
 Если на Благовещение небо безоблачное и солнце яркое — быть лету грозовым.
 В старину на Руси прыгали через костёр, чтобы оградить себя от сглаза, в ночь пред Благовещением, сжигали свои соломенные постели, чтобы истребить болезни; окуривают свои платья, чтобы предостеречь себя от обаяния.
 С вечера под Благовещение молодые поселяне переселяются с новыми постелями в холодные клети, а в избах остаются старики, больные и дети.
 Пожилые женщины на Благовещение пережигали в печи соль, которая оказывает чудеса в разных болезнях; с этой солью пекли из хлебного теста бяшки (небольшие булки в виде овечек), назначаемые для излечения скота.

См. также

Примечания